Manuel Santana ha battuto in finale Cliff Drysdale 6–2 7–9 7–5 6–1.

Teste di serie
 Roy Emerson (quarti di finale)
 Fred Stolle (secondo turno)
 Dennis Ralston (quarti di finale)
 Manuel Santana (campione)
 Arthur Ashe (semifinali)
 Rafael Osuna (semifinali)
 Chuck McKinley (quarto turno)
 Cliff Drysdale (finalista)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni
Risultati U.S. National Championships 1965 tennisarchives.com

U.S. National Championships 1965